Марк Шехтер: Шехтер, Марк Ананьевич (1911—1963) — русский советский поэт, переводчик.
 Шехтер, Марк Семёнович (род. 1929) — советский учёный-психолог.